Polyxena nebo též Polexina je staré ženské jméno. Jde o počeštěnou verzi řeckého jména Polyxené, které znamená pohostinná – jejím ekvivalentem je jméno Hostislava. Podle staršího českého kalendáře slaví svátek 23. září.

Ačkoliv je jméno Polyxena již velmi vzácné, v 18. století bylo v českých zemích velmi populární. Novorozené dívky tak byly pojmenovávány podle svaté Polyxeny, jejíž příběh je popsán v apokryfu Skutky Xantippy, Polyxeny a Rebeky.

Významné nositelky 

 Polyxena z Lobkovic, rozená z Pernštejna (1566–1642) – česká šlechtična
 Polyxena Czerninová, rozená Lobkowiczová (* 1941) – česká šlechtična
 Polyxena Hesensko-Rotenburská (1706–1735) – královna Sardinie v letech 1730 až 1735
 Xena Longenová, rodným jménem Polyxena Marková (1891–1928) – česká herečka
 Polixeni Papapetrou (1960–2018) – australská fotografka
 Polexina Mladotovna – postava z románu Temno od Aloise Jiráska
 Poleksija Mašínová (1854 – 1928) – manželka srbského profesora Đorđe Đorđeviće, dcera Jana Mašína
 Polixénia Danielová (1720 – 1775) – maďarská šlechtična a spisovatelka
 Poleksija Dimitrijevićová Stošićová (1903 – 1973) – srbská spisovatelka a profesorka
 Poleksija Karađorđevićová (1833 – 1914) – srbská princezna, dcera knížete Alexandra Karađorđeviće
 Polixénia Pulszkyová (1857 – 1921) – maďarská spisovatelka
 Poleksija Todorovićová (1848 – 1939) – srbská malířka
 Polixéna Wesselényiová (1801 – 1878) – sedmihradská baronka

Mytické postavy 
 Polyxené – dcera Priama a Hekabé, obětována na Achillově hrobě

Jiný význam 
 Polexina – rybník nacházející se u vesnice Čentice, součásti obce Čestín v okrese Kutná Hora

Ženská jména
Ženská jména řeckého původu